Холо́дные тре́щины — локальное межкристаллическое разрушение металла сварных соединений, возникающие под действием собственных сварочных напряжений.

Общие сведения 
Формальными признаками холодных трещин, отличающими их от горячих, являются факт обнаружения трещин при визуальном наблюдении, как правило, после полного охлаждения сварного соединения и блестящий излом без следов высокотемпературного окисления.

Оценка склонности к образованию холодных трещин 
Основными параметрами оценки склонности сталей к образованию холодных трещин являются эквивалент углерода (Сэкв) и параметр трещинообразования Pсм
 
Для определения значения эквивалента углерода в мировой практике используется несколько различных параметрических уравнений, наиболее полное из них

С экв=

 при Сэкв>0.45 — сталь склонна к образованию холодных трещин
 при Сэкв<0.25 — сталь не склонна к образованию холодных трещин
Однако для современных феррито-бейнитных и бейнитных сталей образования холодных трещин не происходит при значениях С экв>0.45

Параметр Рсм определеяется по параметрическому уравнению Ито-Бессио

Pсм=

См. также 
 Горячие трещины

Литература 
Николаев Г. А. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. — М.: Машиностроение, 1978 (1-4 т).

Сварка